

Cinema 

 Pure – film del 2002 diretto da Gillies MacKinnon
 Pure – film del 2005 diretto da Jim Donovan

Geografia 

 Pure – comune delle Ardenne, Francia
 Puré – fiume della Colombia

Musica 

 Pure – gruppo musicale rock canadese
 Pure – EP dei The Jesus Lizard del 1989
 Pure – album dei The Primitives del 1989
 Pure – album di Peter Gutteridge del 1989
 Pure – album di Midge Ure del 1991
 Pure – album dei The Times del 1991
 Pure – album dei Godflesh del 1992
 Pure – album dei Golden Palominos del 1994
 Pure – album di Chris Potter del 1995
 Pure – album di Lara Fabian del 1996
 Pure – album di Gary Numan del 2000
 Pure – album di Cuong Vu del 2000
 Pure – album delle No Angels del 2003
 Pure – album di Hayley Westenra del 2003
 Pure – album di Boney James del 2004
 Pure – album di Michael Hedges del 2006
 Pure – album di Maksim Mrvica del 2007
 Pure – album dei Pendragon del 2008
 Pure – album dei Three in One Gentleman Suit del 2011
 Pure – singolo di Alvan del 2016
 Pure – album degli In the Woods... del 2016

Televisione 
 Senza macchia (Pure) – episodio della sesta stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 Pure – programma televisivo del 2008
 Pure – serie televisiva del 2017
 Pure – serie televisiva del 2019

Videogiochi 

 Pure – simulatore di guida

Altro 

Puré – purea di patate
Pure – particella grammaticale con funzione di congiunzione o di avverbio